Gepp ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gepp (* 1972), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gerhard Gepp (* 1940), österreichischer Illustrator, Maler und Grafiker
 Jakob Gepp (1753–1822), österreichischer Kapuziner und theologischer Schriftsteller
 Johannes Gepp (* 1949), österreichischer Biologe, Zoologe, Entomologe, Ökologe, Hochschullehrer und Naturvermittler
 Joseph Gepp (* 1982), österreichischer Wirtschaftsjournalist

Gepp steht für:

 Gepps Cross, ein Vorort von Adelaide, South Australia